Las Flores é um bairro da cidade de Rosário, capital da província de Santa Fé, na Argentina. É um dos principais bairros da cidade e possui um dos maiores comércios da Grande Rosário.

Bairros de Rosário